

Geografia 
 Ałtaj – pasmo górskie w Azji
 Ałtaj – siedziba ajmaku gobijsko-ałtajskiego

Zobacz też

Geografia

Kazachstan 
 Ałtaj – miasto w obwodzie wschodniokazachstańskim

Mongolia 
 Altaj – miasto w ajmaku bajanolgijskiego
 Altaj – somon w ajmaku kobdoskim
 Ajmak gobijsko-ałtajski – jeden z ajmaków, znajdujący się w południowo-zachodniej części kraju

Rosja 
 Kraj Ałtajski – jednostka administracyjna
 Republika Ałtaju – autonomiczna republika

Ludy i języki 
 Ałtajczycy – naród pochodzenia tureckiego, zamieszkujący głównie góry Ałtaj na terenie Republiki Ałtaju
 Języki ałtajskie – grupa języków, tradycyjnie uznawanych za rodzinę językową
 Język ałtajski – język turecki używany na terenie Republiki Ałtaju

Inne 
 Altay